Doom eller DOOM kan syfta på:

 Doom (datorspelsserie) – en serie förstapersonsskjutspel utvecklade av främst ID Software, och utgivna från 1993 och framåt
 Doom (datorspel, 1993) – ett datorspel i förstapersonsperspektiv, skapat och utgivet av id Software år 1993
 Doom (datorspel, 2016) – ett datorspel i genren förstapersonsskjutare utvecklat av id Software och utgivet av Bethesda Softworks år 2016
 Doom Engine – en spelmotor som iD Software utvecklade för spelet Doom och sedan vidareutvecklade till andra spel
 Doom (film) – en amerikansk science fiction/action film från 2005
 Doom metal – en musikgenre
 Doom (musikgrupp) - en brittisk hardcorepunkgrupp från Birmingham bildad 1987